Piaski può riferirsi a diversi comuni della Polonia:
 Piaski, comune del Voivodato della Grande Polonia
 Piaski, comune del Voivodato di Lublino